Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2012 werd van 31 maart tot en met 8 april 2012 gehouden in het Zwitserse Bazel. Canada verdedigde met succes zijn titel en werd zo voor de 34ste keer wereldkampioen.

Overzicht 
Het was de 54ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de zevende die in Zwitserland werd georganiseerd. Naast gastland Zwitserland, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de andere landen uit de top zeven van het voorbije Europees kampioenschap zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap. Frankrijk, dat achtste was geworden, moest in een duel met Rusland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Bazel mocht. Uiteindelijk won Frankrijk dit voorrecht. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Aangezien enkel Canada en de Verenigde Staten zich inschreven, mochten zij zonder kwalificatietoernooi automatisch aantreden op het wereldkampioenschap. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Nieuw-Zeeland.

De eindzege ging uiteindelijk naar Canada, dat in de finale Schotland versloeg met 8-7. Het was de 34ste titel voor Canada in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Zweden te sterk voor Noorwegen.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 6 april 2012, 14:00 uur

Play-offs 
{{Wedstrijdschema laatste 4 playoff
| RD1= Voorrondes
| RD2= Halve finale
| RD3= Finale

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1=  Canada| RD1-score1= 7| RD1-seed2= 2
| RD1-team2=  Schotland
| RD1-score2= 6

| RD1-seed3= 3
| RD1-team3=  Noorwegen
| RD1-score3= 6
| RD1-seed4= 4
| RD1-team4=  Zweden| RD1-score4= 8| RD2-seed1= 2
| RD2-team1=  Schotland| RD2-score1= 7| RD2-seed2= 4
| RD2-team2=  Zweden
| RD2-score2= 6

| RD3-seed1= 1
| RD3-team1=  Canada| RD3-score1= 8'| RD3-seed2= 2
| RD3-team2=  Schotland
| RD3-score2= 7
}}

 Halve finale Zaterdag 7 april 2012, 20:00 uur Derde plaats Zondag 8 april 2012, 11:00 uur Finale Zondag 8 april 2012, 16:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Bazel 2012

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2012
Curling
Sportevenement in Bazel